Vila-real, Villarreal – miasto w Hiszpanii, w prowincji Castellón
 Villarreal – stacja kolejowa
 Villarreal CF – klub piłkarski
 Villarreal de Huerva – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii
 Villarreal – CDP w USA, w Teksasie
 Villarreal – hiszpańskie nazwisko

Ludzie noszący nazwisko Villarreal 
 Estefanía Villarreal
 Juan José Salaverry Villarreal
 Julio Villarreal
 Óscar Villarreal
 Oscar Efraín Tamez Villarreal